Fat Pop (Volume 1) — шестнадцатый студийный альбом британского рок-музыканта Пола Уэллера (бывшего фронтмена рок-групп The Jam и The Style Council), вышедший 14 мая 2021 года на лейблах Polydor, Solid Bondе. Он был поддержан синглом «Shades of Blue».

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 82 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Коммерческий успех
Fat Pop (Volume 1) занял первое место в середине недели чарте UK Albums Chart от 17 мая 2021 года. Если он возглавит чарт 21 мая, это будет шестой альбом Уэллера номер один в Великобритании

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Fat Pop (Volume 1) — Paul Weller — 2021 (Full Alum)
 Paul Weller ★ FAT POP LIVE ★ Special 5-track performance

Альбомы Великобритании
Альбомы Пола Уэллера
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart